747 може да се отнася за:

 747 година от новата ера
 747 година преди новата ера
 747, число
 747, песен на Кент
 747 Уинчестър, астероид
 NGC 747, галактика
 Боинг 747, американски самолет